L'édition 2006 du tournoi du Queen's s'est déroulée du 12 au  sur gazon.

Faits marquants 
 Lleyton Hewitt remporte le tournoi en simple pour la  en battant en finale James Blake. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Paul Hanley et Kevin Ullyett s'imposent en finale face à Jonas Björkman et Max Mirnyi. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Queen's
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi du Queen's
 
 

Queen's
ATP 2006
Tennis en Angleterre en 2006
Tennis en juin 2006